Торкват (Torquatus) е име, което носят следните:

 Тит Манлий Империоз Торкват, консул 347, 344 и 340 пр.н.е.
 Тит Манлий Торкват (консул 299 пр.н.е.)
 Авъл Манлий Торкват Атик, консул 244 и 241 пр.н.е.
 Тит Манлий Торкват (консул 235 пр.н.е.)
 Тит Манлий Торкват (консул 165 пр.н.е.)
 Авъл Манлий Торкват (консул 164 пр.н.е.)
 Луций Манлий Торкват († 47 пр.н.е.), оратор, консул 65 пр.н.е.
 Св. Торкват от Acci (дн. Guadix), от седемте легендарни владици, които са изпратени от Петър и Павел в Испания, 1 век.
 Марк Юний Силан Торкват (консул 19 г.), женен за Емилия Лепида, правнучка на Август
 Марк Юний Силан Торкват, консул 46 г.
 Луций Юний Силан Торкват (* 40; † 65), благородник, син на Марк Юний Силан (консул 46 г.)
 Децим Юний Силан Торкват (консул 53 г.), консул 53 г.
 Гай Белиций Флак Торкват Тебаниан, консул 124 г.
 Гай Белиций Торкват, консул 143 г.
 Гай Белиций Калпурний Торкват, консул 148 г.

Вижте също 
 Торквата, жени
 Торквато, име
 Торкуато Тасо, италиански поет от 16 век
 Торкуато Тасо (Гьоте), пиеса, написана 1780 - 1789 от Гьоте
 torquatus